

Джерела 
 Державний реєстр національного культурного надбання

Полтавська

Полтавська